Der Begriff Loch Indaal (auch Lochindaal) bezeichnet:

 Loch Indaal (Bucht), eine Meeresbucht auf der schottischen Insel Islay
 Lochindaal (Whiskybrennerei), eine ehemalige schottische Whiskybrennerei in Port Charlotte